Paladin steht für:

 Paladin, ein mit besonderer Würde ausgestatteter Adliger, meist ein Ritter
 Paladin – Der Drachenjäger, US-amerikanischer Fantasyfilm aus dem Jahr 2011 
 Paladin – Die Krone des Königs, US-amerikanischer Fantasyfilm aus dem Jahr 2013 
 Paladin Energy, ein australisches Uranbergbauunternehmen
 Nissan Paladin, ein PKW-Modell, siehe Nissan Xterra
 M109A6 Paladin, eine Panzerhaubitze, siehe M109 (Panzerhaubitze)#M109A6 Paladin
 paladin, Handelsname der ehemaligen Bayerischen Milchversorgung; siehe Milchhof Nürnberg

Paladin ist der Familienname folgender Personen:
 Livio Paladin (1933–2000), italienischer Jurist
 Uroš Paladin (* 1988), slowenischer Handballspieler

Siehe auch:
 Palladin
 Palatin
 Paladino
 Palatino